Лемаич — югославская фамилия. Известные носители:

 Лемаич, Дарко (род. 1993) — сербский футболист.
 Лемаич, Зоран (род. 1960) — черногорский футболист.